Ach., 1810 : un genre de champignons lichénisés de la famille des Teloschistaceae ;
 Lepeletier, 1841 : un genre d’insectes de la famille des Halictidae ;
Dufourea Bory ex Willd., 1810 : un genre de plantes de la famille des Podostemaceae, synonyme de Tristicha ;
Dufourea Kunth, 1819 : un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae, synonyme de Calycobolus ;
Dufourea Gren., 1837 : un genre de plantes de la famille des Caryophyllaceae, synonyme de Facchinia.